Михаела Маринова може да се отнася за:

 Михаела Маринова (р. 1974) – българска състезателка по снукър;
 Михаела Маринова (р. 1998) – българска певица и актриса